Остгольт () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Сара Альготссон Остгольт — шведська вершниця, олімпійська медалістка
 Франк Остгольт — німецький вершник, олімпійський чемпіон